Zakir Hussain (1897–1969) – hinduski polityk, prezydent Indii
 Zakir Hussain (1934–2019) – pakistański hokeista na trawie, medalista olimpijski
 Zakir Hussain (ur. 1951) – hinduski muzyk, grający na tabla
 Zakir Hussain – hinduski aktor